Mortelle Saison est le dix-neuvième album de la série de bande dessinée Clifton scénarisé et dessiné par Bédu.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 1993